A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi ugrásgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 25-én rendezték. A versenyt az ukrán Ihor Ragyivilov nyerte meg, míg az izraeli Andrey Medvedev végzett a második helyen, a brit Giarnni Regini-Moran pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. Azonos összpontszám esetén a jobb kivitelezési pontszám döntött.

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak

Döntő 

Magyarázat:• D = D-érték (nehézségi pont) • E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • DNF = nem fejezte be (helyezetlen)

Jegyzetek

Források 
 

Ugrás f